Ва́лентина Алекса́ндровна Семере́нко (; ) — украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете и чемпионка мира 2015 года в масс-старте, обладатель шести медалей чемпионатов мира разного достоинства, многократная чемпионка Европы, многократный призёр этапов Кубка мира, 16-разовая участница биатлонных гонок на Олимпийских играх (абсолютный рекорд для Олимпийских игр среди женщин). Заслуженный мастер спорта Украины 

Полный кавалер ордена княгини Ольги. Старший лейтенант Службы безопасности Украины

Валентина Семеренко — сестра-близнец украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Биография 
Родилась в Краснополье, Валя младше своей сестры Виты на 15 минут. У неё есть старшая сестра Оксана, которая старше на 4 года. В городе было всего 2 развитых спортивных секции — лыжная и футбольная. Выбора особого не было, и в четвёртом классе вместе со своей сестрой Витой она пришла в секцию лыжных гонок. Родители не были против, но мама немного переживала, что это может навредить их здоровью. Через несколько лет про Валю заговорили как про очень перспективную гонщицу. Но она решила пойти по стопам Зубриловой и Водопьяновой, выбрав биатлон.

Вооружиться предложил тренер Григорий Иванович Шамрай, который свой значок мастера спорта добыл в биатлоне, но много лет работал с лыжниками. Валю он предупредил, что за год биатлонистом она не станет, и только через несколько лет будут какие-то результаты.

Первым международным опытом для неё стала участие в молодёжном чемпионате мира по лыжным гонкам, где она пробилась в тридцатку сильнейших на дистанции 5 км вольным стилем.

На следующий крупный чемпионат Валя поехала уже с сестрой Витой и вместе завоевали серебряные медали в эстафете на молодёжном чемпионате мира в Контиолахти в 2005 году.

На Олимпиаду в Турине попала, но не попала её сестра Вита.

Новый олимпийский цикл начала с успешного выступления на летнем чемпионате мира в Уфе 2006 года. На этом соревновании сёстрам впервые пришлось разыгрывать медали международного уровня между собой. Валя оказалась более успешной — три серебра и бронза, у её сестры Виты — одно серебро и бронза. Но на всемирной универсиаде в Турине в 2007 году, сёстры поменялись местами. Обе добыли по 4 медали. В гонке преследования они финишировали держась за руки, первой была Вита.

В сезоне 2006/2007 Валя Семеренко хорошо выступила на первых трёх этапах.

На чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде 2008 года заняла второе место в эстафетной гонке в составе Оксаны Яковлевой, Виты Семеренко и Оксаны Хвостенко, уступив сборной Германии.

7 января 2009 года одержала первую победу в эстафетной гонке в составе Елены Пидгрушной, Виты Семеренко и Оксаны Хвостенко на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это первая победа сестёр Семеренко в эстафетных гонках.

На Олимпиаде в Ванкувере с сестрой Витой участвовала, но не выиграли ни одну олимпийскую медаль.

13 февраля 2013 года на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место допустила один промах на первом огневом рубеже и заняла третье место в индивидуальной гонке, уступив Туре Брегер и Андреа Хенкель.

15 февраля 2013 года на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место заняла второе место в эстафетной гонке в составе Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной, уступив сборной Норвегии.

Окончила Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко.

Студентка Национальной академии Государственной налоговой службы Украины.

Обучалась на факультете иностранной филологии и социальной коммуникации Сумского государственного университета.

Личная жизнь 
Замужем, муж Алексей Прохор (пр. 1980 г.р.), лыжник. С будущим мужем познакомилась ещё в детстве.

Сестра Оксана Александровна Семеренко (1981 г.р.), работает бухгалтером.

Увлекается вышиванием и вязанием. Любимое блюдо —
окрошка. Любимый вид спорта кроме биатлона — фигурное катание.

Спортивная карьера

Выступления на чемпионатах Европы 

[*] — юниорские соревнования

Участие в Чемпионатах мира

Участие в Олимпийских играх

Выступления на Кубке мира

Места в Кубках мира

Подиумы на этапах Кубка мира

Результаты выступлений в Кубке мира 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

Инд — индивидуальная гонка
Пр — гонка преследования
Спр — спринт
МС — масс-старт
Эст — эстафета
См — смешанная эстафета
Сусм — одиночная смешанная эстафета
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
отм — гонка была отменена
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Тренеры 
 Первый тренер — Байда Светлана Ивановна.
 Личный тренер — Бондаренко Владимир Михайлович.
 Тренер в сборной — Шамрай Григорий Иванович.

Награды 
 Орден «За заслуги» II степени (8 марта 2021 года) — за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд
 Орден «За заслуги» III степени (25 марта 2015 года) — за весомый личный вклад в укрепление национальной безопасности, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебного долга и по случаю Дня Службы безопасности Украины.
 Орден княгини Ольги I степени (23 августа 2014 года) — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм
 Орден княгини Ольги II степени (14 сентября 2013 года) — за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта на Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность
 Орден княгини Ольги III степени (17 марта 2008 года) — за весомый личный вклад в развитие физической культуры и спорта, достижение высоких спортивных результатов на чемпионатах Европы и мира по биатлону 2008 года

Экипировка 
 Винтовка — J. G. Anschütz
 Лыжи — Fischer
 Лыжные палки — Swix
 Перчатки — Adidas
 Очки — Adidas
 Костюм — Adidas

Примечания 

Биатлонисты Украины
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Украины
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Полные кавалеры ордена княгини Ольги
Чемпионы мира по биатлону
Выпускники Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года